«Леді Макбет Мценського повіту» — повість Миколи Лєскова (1864). За її мотивами були створені:
 « Леді Макбет Мценського повіту» («Катерина Ізмайлова») — опера Дмитра Шостаковича (1932, перша постановка — 1934).
 «Леді Макбет Мценського повіту» — фільм Романа Балаяна (СРСР, 1989).
  — фільм Анджея Вайди (Югославія-Польща, 1962).

Див. також 
 «Катерина Ізмайлова» — фільм-опера, режисер Михайло Шапіро (СРСР, 1966).